Vitas Gerulaitis era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Björn Borg.

John McEnroe ha battuto in finale 7–5, 4–6, 6–2, 7–6 Borg.

Teste di serie

Tabellone

Note 

WCT Finals 1979